Китайська Суперліга 2017 — 58-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Китаю. Чемпіоном всьоме поспіль став Гуанчжоу Евергранд.

Особливості сезону 
Цей сезон став першопрохідцем величезних змін у регламенті для гравців. Лише троє іноземних гравців могли грати в одному матчі, і як мінімум два місцевих гравці віком до 23 років (народжені 1 січня 1994 року або пізніше) повинні бути в списку з 18 гравців, включаючи як мінімум одного у стартовій одинадцятці.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Китайська Суперліга на soccerway 

2017
Китай
2017 у китайському спорті